El Premi al Defensor de l'Any de l'NBA (NBA Defensive Player of the Year Award) és atorgat anualment per l'NBA des del 1983. El guanyador és seleccionat per un grup de 24 periodistes esportius dels Estats Units i Canadà, els quals voten cadascú pel primer (5 punts), segon (3 punts) i tercer lloc (1 punt). El jugador amb més punts totals, independentment del nombre de primer llocs obtingut, obté aquest guardó 

Des de la seva creació, un total de 16 jugadors han rebut aquest premi. Dikembe Mutombo i Ben Wallace són els jugadors que més cops han estat guardonats, amb 4 premis cadascú, seguits per Dwight Howard (amb 3) i Mark Eaton, Sidney Moncrief, Alonzo Mourning, Dennis Rodman, Hakeem Olajuwon i Kawhi Leonard, amb 2 guardons cadascú.

Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, David Robinson i Kevin Garnett són els únics jugadors en guanyar aquest premi i el MVP de la Temporada al llarg de les seves respectives carreres esportives; dins d'aquest grup selecte, Jordan i Olajuwon guanyaren ambdós guardons en una mateixa temporada.

Guanyadors

Títols

Notes

Referències

Bibliografia 
 
 

Premis de l'NBA